Mark C. Lee (ur. 1952) – amerykański astronauta
 Mark Lee Ping-bing (ur. 1956) – tajwański operator filmowy
 Lee Tien-chu, Mark Lee (ur. 1956) – tajwański aktor
 Mark Lee (ur. 1958) – australijski aktor i reżyser
 Mark Lee Kok Huang (ur. 1968) – singapurski aktor i reżyser
 Mark David Lee (ur. 1973) – amerykański muzyk, gitarzysta Third Day
 Mark W. Lee – amerykański pisarz i scenarzysta
 Mark Lee – kanadyjski raper i piosenkarz